Ермошкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ермошкино — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Ермошкино — деревня в Вурнарском районе Чувашии.